San Massimino d'Aix, vescovo di Aix-en-Provence (Francia), celebrato l'8 giugno 
 San Massimino di Besançon, vescovo di Besançon, celebrato il 29 maggio
 San Massimino di Treviri († 349), vescovo di Treviri, celebrato il 29 maggio
 San Massimino martire († 363), martire con san Gioventino sotto Flavio Claudio Giuliano, celebrato il 25 gennaio
 San Massimino di Micy († 520), abate del Monastero di Micy (Orléans, Francia), celebrato il 15 dicembre

Altro 

San Massimino, Abbazia imperiale nello stato federato tedesco di Renania-Palatinato

Note

Fonti 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
Santi, Beati e Testimoni